Куакуила има више значења:

 Куакуила (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куакуила (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику